Ankermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ankermann (1859–1943), deutscher Ethnologe und Afrikaforscher
 Daniel Anckermann (um 1590–um 1665), deutscher Stuckateur
 Ernst Ankermann (1928–2021), deutscher Jurist
 Horst Ankermann (1921–2005), deutscher Pharmakologe und Künstler
 Michael Ankermann (* 1960), deutscher Politiker
 Theodor Ankermann (1888–1967), deutscher Gewerkschafter und Politiker